Derbent bezeichnet

 Derbent, eine Stadt in Russland

sowie verschiedene Orte in der Türkei
 Derbent (Konya), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Konya

 Derbent (Turgutlu), eine Gemeinde im Landkreis Turgutlu der Provinz Manisa

 Derbent (Bafra), ein Dorf im Landkreis Bafra der Provinz Samsun
 Derbent (Banaz), ein Dorf im Landkreis Banaz der Provinz Uşak
 Derbent (Bartın), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bartın
 Derbent (Bayat), ein Dorf im Landkreis Bayat der Provinz Afyonkarahisar
 Derbent (Bismil), ein Dorf im Landkreis Bismil der Provinz Diyarbakır
 Derbent (Buldan), ein Dorf im Landkreis Buldan der Provinz Denizli
 Derbent (Fındıklı), ein Dorf im Landkreis Fındıklı der Provinz Rize
 Derbent (İznik), ein Dorf im Landkreis İznik der Provinz Bursa
 Derbent (Kadışehri), ein Dorf im Landkreis Kadışehri der Provinz Yozgat
 Derbent (Kumru), ein Dorf im Landkreis Kumru der Provinz Ordu
 Derbent (Salihli), ein Dorf im Landkreis Salihli der Provinz Manisa
 Derbent (Tavşanlı), ein Dorf im Landkreis Tavşanlı der Provinz Kütahya
 Derbent (Uşak), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Uşak
 Derbent (Yozgat), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Yozgat
 Derbent (Zara), ein Dorf im Landkreis Zara der Provinz Sivas